Chris White (bassist, 1936) (1936–2014), Amerikaanse jazzbassist
 Chris White (bassist, 1943) (* 1943), Britse rockbassist
 Chris White (saxofonist) (* 1955), Britse saxofonist
 Chris White (cellist), Amerikaanse cellist en componist
 Chris White (folkzanger), Canadese folkzanger
 Chris White (scheidsrechter) (* 1967), Britse rugbyunie-scheidsrechter
 Chris White (filmmaker), Amerikaanse filmproducent, acteur en draaiboekauteur
 Chris White (boogschutter) (* 1979), Britse boogschutter
 Chris White (footballspeler) (* 1989), Amerikaanse footballspeler

Zie ook 
 Chris Whyte (* 1961), Britse voetballer van Leeds United AFC